Се:


Нарицательные имена 
 Се — двадцать девятая буква армянского алфавита (Ս, ս).
 Се — мера объема в японской системе мер.
 Се () — в португальском языке обозначение кафедрального собора католической церкви (происходит от  — место пребывания епископа).

Фамилии 
 Се — китайская фамилия (клан).
 Се, Габриэла (род. 1993) — бразильская теннисистка.

Географические названия 
 Се (Seix) — коммуна во Франции, в департаменте Арьеж.
 Се (Sées) — коммуна во Франции, в департаменте Орн.
 Се (Sé) — распространённое название административных единиц в Португалии и Бразилии, происходит от обозначения кафедрального собора (Се):
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Се — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.

См. также:
 Се-Нова (Sé Nova) — город и район в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Сенту-Се (Sento Sé) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Се-и-Сан-Педру (Sé e São Pedro) — фрегезия (район) в муниципалитете Эвора округа Эвора в Португалии.

Церковно-славянский 
 Се — вот; это.

Аббревиатуры 

 СЕ = Совет Европы

См. также 
 SE
 CE
 Сё